Жагалбайлы (каз. жағалбайлы) — казахский род, являющийся одним из семи подразделений племени Жетыру в составе Младшего жуза.

Компактно проживают в северных районах Актюбинской, юго-западных районах Костанайской, северо-восточных районах Западно-Казахстанской областей Казахстана и смежных районах Оренбургской и Челябинской областей России.

Жагалбайлы является вторым многочисленным племенем после табынцев в Жетыру. К началу двадцатого века оно насчитывало около 70 тысяч человек. Некогда жагалбайлинцы кочевали на огромном расстоянии — от Чёрного до Аральского морей, доходя до берегов Эмбы и Жайык. В этническом плане, возможно, близки башкирам — бурзянам.

Происхождение 
Жагалбайлы, по одной из версий, потомки древнего народа бурджанов (см. "Бурджаны в истории Евразии"). Предки бурджан — тюрки Центральной Азии, мигрировавшие в первой половине первого тысячелетия нашей эры в низовье Сырдарьи и в Приаралье. На формирование этнического облика бурзян оказало влияние пребывание их в иранской, угорской и тюрко-печенежской среде Приаралья, а позже — в болгарской среде Приазовья. Под собственным именем «бурджаны» упоминаются на территории от Прикаспия до Византии с конца первого тысячелетия нашей эры до XIV века.

Древними родами в составе племени бурзян были мунаш и ягалбай. Киргизская родо-племенная этнонимия сохранила оба названия, причем в близком к башкирским бурзянам сочетании: род жагалмай входит в подразделение мунгуш (Абрамзон, 1971, стр. 284), жагалтай — каракалпаков (Жданко, 1950, стр. 36), жагалбайлы — казахов (Востров, 1962, стр. 80). Добавим к этому точное совпадение тамг, и сходное их развитие у башкирских бурзян (рода мунаш), казахского рода жагалбай и киргизского жагалмай. Также на этот факт указывает казахский писатель исторических романов Ильяс Есенберлин в трилогии «Кочевники», отмечая одни корни с некоторыми башкирскими родами.

Центром, откуда этноним ягалбай (жагалбай, жагалмай, жагалтай) распространился и попал в среду башкир, казахов, киргизов, каракалпаков, были, очевидно, приаральские степи. Об этом свидетельствуют не только события из истории бурджанов, но и предания казахских жагалбайлинцев о том, что их род «некогда жил где-то на юге Аральского моря». Сообщивший это предание исследователь этнографии казахов Востров Вениамин Васильевич пишет, что некогда могущественные «жагалбайлы» «подверглись когда-то разгрому и были рассеяны на огромной площади». Дело лишь в том, что предки «жагалбайлинцев» назывались бурджанами. Есть версия от Жага (Ялы)бойлы — живущие вдоль берега.

Существует такое предание: когда распалась Золотая Орда, из ногайских земель два известных батыра Жагал и Байлы со своими подданными переселились на реку Жайык. И является одним из семи родов, объединившиеся в одно племя Жетыру, то есть «осколками» (частями) крупных родов, по каким-то историческим обстоятельствам покинувшие свои родные места и влившиеся в состав Младшего жуза. И со временем их потомки назвали себя именами двух предводителей — Жагал-Байлы.

Тамга и Уран 
Род Жагалбайлы с тамгой, имеющей варианты «Т», жагалбайлинцы называют ее «Айбалта», смысл названия рода обозначает как «сокол кобчик». Слово «Жагалмай» с глубокой древности было известно многим тюркоязычным народам.

Абрамзон Саул Менделевич передает, что эта тамга является «древней» и «во многих вариантах представляет собой изображение летящей птицы». Указанным тамгам нетрудно найти аналогии среди тамговых знаков, извлеченных из китайского сочинения VIII—X вв. «Танхуняо»: они принадлежали древнетюркским племенам чиг, упомянутым в орхонских памятниках.

Широкая распространенность тамги типа жагалбай среди тюркских народов, а также другие приведенные выше факты являются дополнительной аргументацией древнетюркского и центральноазиатского происхождения основных её носителей, в частности башкирских бурзян.

 Уран (родовой клич) — Ман-Ата
 Тамга (родовой знак) —  Айбалта,  Шеккиш

Подразделение 
Состоит из 14 родов: Билис, Малатау, Ормантай, Кутпанай, Сиракты, Балкожа, Бозбет (от Ыдырыса), Аккожа, Бескорек (от Курыш), Булды, Караша, Бодес, Есиркожа, Ширик,

Согласно родословной от Жагалбайлы родилось два сына: Мырза и Лез.

Мырза, от него:

 Билис,
 Малатау.
 Балкожа.
 Сиракты.
 Кутпанай,
 Ормантай.
 Ыдырыс.

Лез, от него:

 Курыш
 Булды
 Беккожа
 Аккожа.
 Караша.
 Есиркожа.
 Бозбет.
 Бодес

Анализ Y-DNA 
По последним данным казахского ДНК-проекта из числа прошедших тестирование, выявлены гаплотипы 4 представителей рода Жагалбайлы:

 Аккожа являются носителями гаплогруппы N1c
 Бозбет являются носителями гаплогруппы R1b и G1
 Ормантай являются носителями гаплогруппы C2
Бескурек являются носителями (Y-ДНК) гаплогруппы С2 М48

Легенды 
Одним из главных героев казахской поэмы Кыз Жибек, является Толеген из рода Жагалбайлы. История любви храброго воина Толегена и красавицы Жибек заканчивается трагически из-за межплеменных распрей. Толеген, боровшийся за руку и сердце Жибек, был предательски убит Бекежаном (батыр, соперник из рода Жибек). Жибек через 9 лет вышла замуж за младшего брата Толегена Сансызбая

Примечания

Литература 
 Булатов А. Б. Восточные средневековые авторы о башкирах // Археология и этнография Башкирии. — Уфа, 1971. — Т. 4.
 Киекбаев Дж. Г. Вопросы башкирской топонимики.
 Крафт И. И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. — Оренбург, 1898.
 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. — М.: Наука, 1974.
 Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких гор и степей. — Алматы: Санат, 1996.
 Нурумбаев А. А. Заметки о родоплеменных названиях Младшего жуза казахов или краткий словарь этнонимов казахов-алшынов. — Ашхабад, 2006.
 Усенбаев Т. Алшын шежіресi. — Кызылорда: Тумар, 2003.

История Казахстана
Казахские племена
Младший жуз
Жетыру